Alejandro Cárdenas puede referirse a:
 Alejandro Cárdenas (n. 1994), esgrimista español;
 Alejandro Cárdenas (n. 1974), atleta mexicano.
 Alejandro Cárdenas (n. 1968), futbolista mexicano.